Derryhale, un village du comté d'Armagh, en Irlande du Nord ;
 , une localité non incorporée de Virginie-Occidentale, aux États-Unis.